Первая лига 1984/1985 годов () — 59-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1984/1985
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1984 году
Спорт в Чехословакии в 1985 году